Kotlyar kan som auktorsförkortning betyda:

 Aleksandr Nikolaevich Kotlyar
 Aleksandr N. Kotlyar

Robotskapade auktorsförkortningar